Thornthwaite kan avse:

Efternamn
 C.W. Thornthwaite, amerikansk geograf och klimatolog.

Geografi
 Thornthwaite with Padside, parish i North Yorkshire, England.
 Thornthwaite, Cumbria, by i Cumbria, England.